Als M-Bus oder MBus werden bezeichnet:
 ein Feldbus, siehe M-Bus (Feldbus)
 ein Computerbus, der in SPARC-Systemen zur Anwendung kam, siehe MBus (Computerbus)
 eine serielle Eindraht-Schnittstelle zur Steuerung von Nokia-Handys, siehe MBus (Nokia).
 ein bulgarisches Unternehmen M-Bus (Unternehmen)